Storyline kan henvise til:
 Plot - hovedlinjen i en narrativ fortælling